Олимб () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Олимб, Кен Андре (род. 1989) — норвежский хоккеист, нападающий.
 Олимб, Матис (род. 1986) — норвежский хоккеист, центральный нападающий.